Andrzej Borowski (malarz) – polski malarz i kolekcjoner
 Andrzej Borowski (polityk) – polski polityk, inżynier i urzędnik państwowy
 Andrzej Borowski (literaturoznawca) – literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury
 Andrzej Borowski (muzyk) – polski muzyk występujący m.in. w zespole Milano.
 Andrzej Borowski (kompozytor) – polski kompozytor, pianista, organista, akompaniator i wokalista, mąż Wiesławy Orlewicz